Paperino vigile (Watching the Watchman) è una storia breve disegnata da Carl Barks. Composta da complessivamente 10 tavole vedrà una sorta di continuo nel Paperino e il museo delle cere del 1959

Pubblicazioni 
 USA, febbraio 1948 sul numero 89 di Walt Disney's Comics and Stories.
 Italia, 23 gennaio 1949, sul numero 29 di Albi tascabili di Topolino.

Altre ristampe italiane 
Albi tascabili di Topolino Ristampa (1953)
Paperino d'Oro n. 11 (5/1980)
Complete Carl Barks n. 5 (1980) 
Paperino n. 7 (1982)
Il Tascabilone n. 1 (1/1987)
Zio Paperone n. 31 (4/1992)
Paperino - Carl Barks n. 7 (10/9/1997)
La grande dinastia dei paperi n. 40 (27/10/2008)

Trama 
Paperino viene assunto come guardiano notturno presso i magazzini cinesi della città. Non avendo riposato si ritrova assonnato e solo grazie ai suoi nipoti (Qui, Quo e Qua) riesce a mantenersi sveglio. Alla fine cadrà in un sonno profondo e da sonnambulo riuscirà a sventare una rapina che dei malviventi avevano organizzato.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Storie a fumetti di Qui, Quo, Qua
Carl Barks